Henk Wamsteker (roeier), Nederlands roeier
Henk Wamsteker (voetballer), Nederlands voetballer